Lautenschlager ist der Familienname folgender Personen:

 Anic Lautenschlager (* 1984), Schweizer Radio- und Fernsehmoderatorin
 Anselm Lautenschlager (1888–1958), deutscher Kapitän zur See der Reserve der Kriegsmarine
 Beat Lautenschlager (* 1959), Schweizer Eishockeytrainer
 Christian Friedrich Lautenschlager (1877–1954), deutscher Automobilrennfahrer
 Emma Lautenschlager (1881–1966), Mitglied des Stuttgarter Gemeinderats und Vorsitzende des Schwäbischen Frauenvereins
 Friedrich Lautenschlager (1890–1955), deutscher Bibliothekar
 Gary Lautenschlager (* 1983), deutscher American-Footballspieler
 Hans Lautenschlager (1919–2007), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Werner Lautenschlager (1927–2019), deutscher Staatssekretär
 Hartmann Lautenschlager (1940–2010), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Karl Lautenschlager (1828–1895), deutscher Politiker, Mitglied der württembergischen Kammer der Abgeordneten
 Karl Lautenschlager (1868–1952), Oberbürgermeister von Stuttgart
 Marie Lautenschlager (1859–1941), deutsche Malerin
 Otto Lautenschlager (1900–1987), deutscher Schriftsteller
 Tom Lautenschlager (* 1998), deutscher Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Lautenschläger